Archaiczna forma etnonimu "Litwini", a także przestarzałe określenie wszystkich mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego – Litwini w znaczeniu historycznym
 Miejscowości na Białorusi (biał. Ліцьвіны, Lićwiny, Літвіны; ros. Литвины):
 Litwiny – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Muchawiec.
 Miejscowości na Litwie (lit. Litvinai): 
 Litwiny – wieś w okręgu kłajpedzkim, w rejonie szkudzkim, w gminie Lenkimy.
 Litwiny – wieś w okręgu kowieńskim, w rejonie rosieńskim, w gminie Szydłowo.
 Miejscowości na Ukrainie (ukr. Литвини):
 Łytwyny – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie kobielackim, w silskiej radzie Wasyliwka.

Zobacz też 
 Litwa, Litwin, Litwinki, Litwinowy Ług, Litwinów, Litwinowicze

Linki zewnętrzne